Ю́рий Никола́евич Ко́птев (род. 13 марта 1940 года, Ворошиловск) — генеральный директор Российского космического агентства и Российского авиационно-космического агентства в 1992—2004 годах. Профессор, доктор технических наук.

Образование 
 1957—1960 — курсант Рижского Краснознаменного высшего инженерно-авиационного военного училища им. Ленинского комсомола.
 1960—1965 — студент Московского высшего технического училища им. Н. Э. Баумана, закончил по специальности «инженер-механик».

Работа 
 1965—1969 — инженер, инженер-конструктор, начальник бригады Машиностроительного завода имени С. А. Лавочкина.
 1969—1991 — в Министерстве общего машиностроения СССР (старший инженер, начальник отдела Главного управления, главный инженер — первый заместитель начальника Главного управления, начальник Главного управления — член коллегии, заместитель Министра).
 1991—1992 — вице-президент корпорации «Рособщемаш».
 1992—2004 — генеральный директор Российского космического агентства (в 1999 году переименовано в Российское авиационно-космическое агентство).
 2004—2008 — директор Департамента оборонно-промышленного комплекса Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации.
 В ноябре 2004 года избран председателем совета директоров ОАО «Корпорация „Аэрокосмическое оборудование“».
 С мая 2008 года работает в Государственной корпорации «Ростехнологии» (с 23 июля 2014 года — «Ростех») — руководитель Группы советников, член Правления (с 30 июня 2008 года),
 В настоящее время — член правления, председатель Научно-технического совета Государственной корпорации «Ростех», одновременно — председатель Научно-технического совета Государственной корпорации «Роскосмос»
 Президент Союза авиапроизводителей России
 Член Межведомственной экспертной комиссии по космосу. Сопредседатель Комитета российско-американской комиссии по экономическому и технологическому сотрудничеству.
 Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.

Международные санкции 
28 июня 2022 года в связи с продолжающейся агрессией России на Украине был внесен в санкционный список США как лицо, связанное с важной для правительства и военно-технического комплекса РФ госкомпанией - "Ростех".

Награды 
 2000 — Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени
 1996 — Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени
 2010 — Орден Почёта
 1990 — Орден Ленина
 1983 — Орден Октябрьской Революции
 1976 — Орден Трудового Красного Знамени
 1970 — Медаль «За трудовую доблесть»
 Медаль «100 лет Военно-воздушным силам»
 Юбилейная медаль «300 лет Российскому флоту»
 2004 — почетное звание «Заслуженный работник ракетно-космической промышленности Российской Федерации»
 2002 — почётное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации»
 1993 — Государственная премия Российской Федерации
 1999 — Государственная премия Российской Федерации
 2011 — Премия Правительства Российской Федерации имени Ю. А. Гагарина в области космической деятельности — за развитие ракетно-космической промышленности, организацию космической деятельности и использования её результатов в интересах науки, обеспечения социально-экономического развития и обороноспособности страны
 1978 — Государственная премия СССР
 2002 — Почётная грамота Правительства Российской Федерации
 1995 — Почётный знак отличия президента Украины, Украина
 2000 — Орден «За заслуги» II степени, Украина
 2003 — Орден Почётного легиона, Франция
 2000 — Золотая космическая медаль ФАИ
 2003 — Государственная премия Украины в области науки и техники
 2016 — лауреат «Всемирной космической премии»

Библиография 
 Список трудов Ю. Н. Коптева в каталоге Российской национальной библиотеки

Примечания

Литература 
 . — С.243.

Ссылки 
 Юрий Николаевич Коптев на сайте Ростеха
 Юрий Коптев об открытии VI-ого международного авиакосмического салона МАКС 2003 в эфире радиостанции «Эхо Москвы», 19.08.2003
 Росавиакосмос под руководством Ю. Н. Коптева
 Руководителю НТС Роскосмоса Юрию Коптеву 75 лет

Машиностроители
Руководители Федерального космического агентства
Действительные государственные советники Российской Федерации 1-го класса
Персоналии Ростех
Лауреаты премии Правительства РФ имени Ю. А. Гагарина
Заслуженные работники ракетно-космической промышленности Российской Федерации
Награждённые Почётной грамотой Правительства Российской Федерации